Achille Nodari (1878-1946) – ingegnere e imprenditore italiano
 Franco Nodari (1939-2015) – calciatore italiano
 Giuseppe Nodari (1848-1891) – patriota, pittore e medico italiano.
 Maddalena (Nene) Nodari (1915-2004) – pittrice italiana
 Matteo Nodari (n. 1987) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Vindizio Nodari Pesenti (1879-1961) – pittore e scultore italiano